Села:
 Осична — Вінницька область, Оратівський район
 Осична — Вінницька область, Хмільницький район